Гай Целій Кальд ():

 Гай Целій Кальд (консул 94 року до н. е.) (140 — після 94 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Целій Кальд (претор) (110 до н. е. — після 59 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Целій Кальд (квестор) (80 до н. е. — після 49 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.